Mehmood ist der Name folgender Personen:

 Mehmood (1932–2004), indischer Schauspieler
 Arif Mehmood (* 1983), pakistanischer Fußballspieler
 Arshad Mehmood (Komponist), pakistanischer Sänger und Komponist
 Arshad Mehmood (Sänger), pakistanischer Sänger
 Faakhir Mehmood (* 1973), pakistanischer Sänger
 Hasnat Mehmood (* 1978), pakistanischer Künstler
 Kashif Mehmood, pakistanischer Schauspieler
 Rashid Mehmood (Schauspieler), pakistanischer Schauspieler
 Rashid Mehmood (Hockeyspieler) (* 1987), Hockeyspieler